Кабал може бити:

 кабл

Република Хрватска
 Кабал (Фаркашевац), насељено место, Загребачка жупанија
 Кабал (полуострво), хварско полуострво које затвара Староградски залив са севера
 Велики Кабал, највиши врх планине Мосор